Пинсеке (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 16,12 км². Население — 3481 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы